

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Branh“ beginnt.

Branh 



Branha 
 Branham Matthews, Sara (1888–1962), US-amerikanische Mikrobiologin, Ärztin und Hochschullehrerin
 Branham, Harris Miller (1862–1936), US-amerikanischer Arzt
 Branham, William (1909–1965), US-amerikanischer Prediger und Prophet